Пломба:

 Пломба в стоматології — певна кількість матеріалу, якому надається форма відповідно до форми відпрепарованої каріозної порожнини.
 Пломба в техніці, логістиці, митній та іншій економічній діяльності — унікальний пристрій одноразового використання, створений для індикації несанкціонованого доступу.